Бренна может означать:

 Бренна (коммуна) — коммуна в Италии.
 Бренна (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше.

Фамилия 
 Бренна, Винченцо (Викентий Францевич, 1745—1820) — художник-декоратор и архитектор.
 Бренна, Тонье (род. 1987) — норвежский политик.